Станци могу бити:

 Странац, онај који је стран, туђ, мнж. странци, 

или

 Станци (Крушевац), насељено место града Крушевца, Србија
 Станци (Алексинац), насељено место у општини Алексинац, Србија
 Станци (Крива Паланка), насељено место у општини Крива Паланка, Северна Македонија